Asmodeo (Asmodeus en latín) es una figura demoníaca del Libro de Tobit y Talmud. 

Asmodeus, puede referirse a: 
 Asmodeus (grupo), una banda austriaca de black metal. 
 Asmodeus: Book of Angels Volume 7, un álbum de 2007 interpretado por Marc Ribot y compuesto por John Zorn.
 Asmodeus (mamífero), un género de notoungulados en la familia Homalodotheriidae.
Asmodeus (Marvel Cómics), un demonio de Marvel Cómics